Sindemann ist der Familienname folgender Personen:

 Katja Sindemann (* 1969), deutsche Journalistin, Autorin, Regisseurin und Historikerin
 Werner Sindemann (1932–2019), deutscher Opernsänger (Bariton)